FJI est un sigle qui peut signifier :
 , un cabinet d'avocats d'intérêt public à but non lucratif de Miami, en Floride, consacré à l'amélioration des conditions dans le système pénitentiaire de Floride.

FJI est un code qui peut signifier :
 Fidji,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Fidji a pour code alpha-2 FJ,
 selon la liste des codes pays du CIO, Fidji a pour code FIJ ;

 Fidji,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Fidji a pour code alpha-2 FJ ;

 Fidji, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Code